Chorasan-e Razawi – ostan w północno-wschodnim Iranie. Stolicą jest Meszhed.

 powierzchnia: 118 851,4 km²
 ludność: 6,4 mln (spis 2016)

Miasta 
 Tabas

Ostany w Iranie